Блейк Лайвлі (* 1987) — американська актриса та модель.
 Джейсон Лайвлі (* 1968) — американський кіноактор.
 Ерік Лайвлі(* 1981) — американський кіноактор.
 Ерні Лайвлі (* 1947) — американський кіноактор.
 Лорі Лайвлі (* 1966) — - американська актриса і телевізійна співведуча.
 Пенелопа Лайвлі (* 1933) — письменниця, що пише як літературу для дорослих, так і для дітей.
 Робін Лайвлі (* 1972) — американська кіноакторка.
 Скотт Лайвлі (* 1957) — американський юрист, проповідник, письменник, анти-ЛГБТ-активіст.
англійські прізвища